Лы́бедь (от ) — название ряда топонимов, имя мифологического персонажа и др. Предположительно, связано с праслав. *Lub, , «верх» (ср. лыбонь, «верхняя часть головы животного»), ср. название холма — Девичь-гора над рекой Лыбедь под Киевом.

Персонаж 
 Лыбедь — генеалогический герой, легендарная сестра трёх братьев-основателей Киева: Кия, Щека и Хорива.

Топонимы 
 Лыбедь — остров, существовавший на реке Днепр.
 Лыбедь — историческое место, старое название местности Байково, нынешнего района г. Киева.
 «Лыбедь» и «Лыбедь-2» — стадионы во Владимире.

Реки 
 Лыбедь (приток Днепра) — малая река в Киеве.
 Лыбедь (приток Клязьмы) — река в городе Владимире, левый приток Клязьмы.
 Лыбедь (приток Трубежа) — река в городе Рязани, приток Трубежа.

Космические аппараты 
 Лыбидь — геостационарный спутник связи, разработанный НКА Украины.
 Лыбедь-М — космический спутник связи, разрабатываемый в Государственном конструкторском бюро «Южное» им. М. К. Янгеля.

Прочее 
 «Лыбидь» — скорый фирменный поезд, курсировавший между Киевом и Санкт-Петербургом.
 «Лыбидь» — гостиница в Киеве.
 «Лыбидь» — стиральная машина типа СМ-1,5 , выпускавшаяся Киевским АПО с конца 1980-х годов.
 «Лыбидь» — торговая марка радиостанций, выпускаемых киевским ООО «Доля и Ко. ЛТД».

См. также 
 Лыбедь-Юрчик Х. М. — директор Государственного казначейства УНР.

Примечания